Mariano Matamoros kan syfta på:

 Mariano Matamoros, mexikansk präst

Geografi

Mexiko 

 Mariano Matamoros, Chiapas, Venustiano Carranza, 
 Mariano Matamoros, Tamaulipas, 
 Mariano Matamoros, Tabasco, Macuspana, 

Robotskapade Mexikoförgreningar